Milli+Maunz (Originaltitel: Peg + Cat) ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie für Vorschulkinder, die seit 2013 produziert wird.

Handlung 
Die kleine Milli und ihr Kater Maunz erforschen gemeinsam fremde Orte auf der Welt, andere Planeten oder haben Spaß in Millis Kinderzimmer. Probleme lösen sie durch logische Schlussfolgerungen, den jungen Zuschauern wird gezeigt, dass es spannend ist, nach Antworten auf Fragen zu suchen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2013 von 9 Story Media Group, 9ate7 Productions, CloudKid Studios und Fred Rogers Company in den Vereinigten Staaten produziert. Dabei sind bisher 42 Folgen entstanden.

Erstmals wurde die Serie am 7. Oktober 2013 auf PBS ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 22. September 2014 auf Super RTL statt. Weitere Wiederholungen erfolgten auf Toggo plus. Zudem wurde die Serie auf DVD und dem Video-on-Demand-Dienst Kividoo veröffentlicht.

Episodenliste

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre